SWD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Seward (Alaska) (Stati Uniti)